Le Marsupilami est un animal imaginaire créé par André Franquin en 1952 dans la bande dessinée Spirou et les Héritiers et qui a donné son nom à :
 Marsupilami, série de bandes dessinées de Franquin et Batem créée en 1987 ;
 Le Marsupilami (1992-1993), série télévisée d'animation américaine produite par Walt Disney Television Animation ;
 Marsupilami (2000-2012), série télévisée d'animation française ;
 Marsupilami, jeu vidéo sorti sur Mega Drive en 1995 ;
 Sur la piste du Marsupilami (2012), film franco-belge  réalisé par Alain Chabat ;
 , groupe de rock proto-progressif anglais auteur de deux albums : le premier, Marsupilami, en 1970, et le second, Arena, en 1971 ;
 (98494) Marsupilami, astéroïde découvert en 2000.

Voir aussi 
 

Marsupilami
Homonymie de titre